Ярово — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Ярово — село в Сорокском районе.

Россия 
 Ярово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Ярово — деревня в Дмитровском районе Московской области.